Difluordiklormetan är en haloalkan med formeln CCl2F2.

Användning
Difluordiklormetan användes fram till 1994 i stor utsträckning som köldmedium och drivgas i sprayflaskor. Produktion och användning är numera förbjudet enligt Montrealprotokollet och medlet har till stor del ersatts av tetrafluoretan (R-134a). Det är mycket miljöfarligt.

Källor
Säkerhetsdatablad Göteborgs Termometerfabrik

Se även
CFC
Freon
Koltetraklorid (Freon 10)
Fluortriklormetan (Freon 11)
Difluorklormetan (Freon 22)

Halometaner
Klororganiska föreningar
Fluororganiska föreningar
Växthusgaser